Sępólno Krajeńskie (stad)
 Sępólno Krajeńskie (gemeente)